Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute à Oakland du  au .

Arantxa Sánchez Vicario remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Venus Williams, âgée de 14 ans, joue son premier match professionnel.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1994
Sport en Californie en 1994
Tennis en octobre 1994
Tennis en novembre 1994